David Gail (Tampa, Flórida, 27 de Fevereiro de 1965) é um ator estadunidense.

Filmografia

Televisão 
 2004 The Hollywood Mom's Mystery como Justin Caffrey
 2003 JAG como Comandante Bartell
 2002 ER como Sgt. Andrews
 2000 Port Charles como Dr. Joseph Parnell
 1997 Two Came Back como Matt
 1996 Savannah como Dean Collins
 1994 Robin's Hoods como Eddie Bartlett
 1994 Beverly Hills, 90210 como Stuart Carson
 1993 Matlock como Michael Rydell
 1993 Murder, She Wrote como Monroe Shepard
 1992 The Round Table como Danny Burke
 1990 Growing Pains como Norman

Cinema 
 2007 The Belly of the Beast como Bill Hillman
 2004 Perfect Opposites como Rex
 2002 Carnival Knowledge como Martin
 1998 Some Girl como Mitchell

Atores dos Estados Unidos